Премия Лоренса Оливье за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле () — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере музыкального театра. Была создана в 1976 году и переименована 1984 году в честь великого британского актёра.

Впервые премия в данной номинации была вручена в 2015 году; до этого разделение на мужские и женские роли второго плана в мюзикле отсутствовало, и актёры обоих полов были представлены в объединенной номинации.

За все время существования премии ее получили 7 актрис. Актриса Лиза Садовы является последней на данный момент обладательницей премии, она получила ее за роль фройлян Шнайдер в мюзикле «Кабаре». Актрисы Хейдн Гуинн, Эмма Уильямс и Виктория Гамильтон-Бэрритт по два раза номинировались на эту премию, что является рекордным количеством номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Лоренса Оливье в категории «Лучшая актриса вспомогательного состава в мюзикле».

2010-е

2020-е

Статистика

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоренса Оливье 

Премия Лоренса Оливье
Награды актрисам